Wendelsheim (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wendelsheim (Rottenburg), een plaats in de Duitse gemeente Rottenburg am Neckar, deelstaat Baden-Württemberg